Gustavo Rosales hace referencia a:

 Gustavo Rosales Hernández, jugador de fútbol playa y rápido mexicano
 Gustavo Rosales Escobar, eclesiástico chileno, nacionalizado ecuatoriano
 Gustavo Rosales Ariza, coronel en servicio pasivo colombiano